Walfroy est un nom propre qui peut désigner :

 Walfroy le Stylite (° vers 565 - † vers 600), dit « l'apôtre des Ardennes », fêté le 21 octobre.
 Walfroy de Montfaucon († après 630), ou Beaufroi ou Baldric ou Baltfrid ou Baudry, frère de sainte Beuve, fondateur de l'abbaye de Montfaucon dans le diocèse de Verdun en Lorraine, père spirituel de saint Wandrille ; fêté le 22 juillet.

Références